

Personnalité 
 Oriana Fallaci, essayiste et journaliste italienne née le  à Florence et morte le  dans la même ville. Un jardin de Milan porte maintenant son nom : le Jardin Oriana Fallaci.
 Oriana Sabatini (née en 1996), actrice, mannequin et chanteuse argentine.

Films 
 Oriana,  coproduction franco-vénézuélienne réalisée par Fina Torres et sortie en 1985
 Oriana, film de Kara Miranda Lawrence sorti en 2009

Navires 
 Oriana, paquebot de la P & O Orient Lines détruit en 2005 à Zhangjiagang
 Oriana, navire de croisière de la P & O Cruises actuellement en service

Homonymie
Homonymie de prénom
Homonymie de bateaux